Берна́р Во́рхоф (; 10 мая 1910, Лир, Бельгия — 18 февраля 1974, там же) — бельгийский футболист, нападающий, участник Олимпиады 1928 и трёх довоенных чемпионатов мира: 1930, 1934 и 1938 года. Вместе с Полем ван Химстом имели лучший показатель по забитым мячам за сборную – 30 голов до 2018 года.

Карьера

Клубная 
Более 20 лет Ворхоф играл на позиции нападающего в клубе «Льерс», забив в общей сложности 350 голов в 529 матчах. Четырежды выигрывал чемпионат Бельгии. Является третьим в списке лучших бомбардиров чемпионата Бельгии с показателем 281 гол в 473 играх.

В сборной 
С 1928 по 1940 год провёл 61 матч за сборную, забил 30 голов. Участвовал в Олимпийских играх 1928 года. Играл на трёх довоенных чемпионатах мира.

Достижения

Командные 
 «Льерс»
 Чемпион Бельгии: 1932, 1940, 1941, 1942
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 1935, 1939

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Матчи Бернара Ворхофа за сборную на сайте European Football
 Футболисты мира — Бернар Ворхоф
 «Спорт-Экспресс»: 100 лучших бомбардиров в истории футбола - №54

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских игр 1928 года
Игроки ФК «Льерс»
Умершие в Лире